Прое́зд Энерге́тиков — название проездов в различных населённых пунктах России.

 Проезд Энергетиков — проезд в Великом Новгороде.
 Проезд Энергетиков — проезд в Новосибирске.
 1-й проезд Энергетиков — проезд в Саратове.

См. также 
 Проспект Энергетиков (Санкт-Петербург)
 Площадь Энергетиков
 Энергетический проезд